Espinoso generalmente se refiere a algo que tiene espinas.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Espinoso, un apellido.
 Los espinosos (Gasterosteidae), familia de peces marinos y de río del orden Gasterosteiformes.
 El níspero espinoso, árbol de la familia de las rosáceas.

Además, puede referirse a los siguientes poblados de España:

 Espinoso Compludo (C.P. 24414), en la provincia de León.
 Espinoso del Rey (C.P. 45650), en la provincia de Toledo.